

Astronomia 

 79 Eurynome – asteroide della fascia principale.

Mitologia

Mitologia greca 

 Eurinome – divinità pre olimpica che regnò sul mondo assieme ad Ofione
 Eurinome – un'oceanina figlia di Oceano e Teti, terza moglie di Zeus e madre delle Cariti
 Eurinome o Eurimede – figlia di Niso, madre di Bellerofonte e sorella di Scilla
 Eurinome o Teonoe – figlia di Proteo, una ninfa del mare ed una sacerdotessa egiziana
 Eurinome o Lisimsca o Lisinassa – sposa di Talao e madre di Adrasto, Partenopeo, Mechisteo, Aristomaco, Pronace, Metidice ed Erifile
 Eurinome – moglie di Licurgo e madre di Iaso, Anceo, Epochus e Anfidamante.  Conosciuta anche come Cleophyle o Antinoe
 Eurinome – nome della dispensiera di Penelope, citata nell'Odissea
 Eurinome – nome di un'ancella di Armonia
 Eurinome – divinità degli Inferi, divoratrice della carne dei morti.
 Eurinome – figlia di Asopo e madre di Ogigo avuto da Zeus

Mitologia romana 

 Eurinome – donna di Lemno informata dalla dea Fama che Codro (il marito) le era infedele
 Eurinome – moglie di Orcamo e madre di Leucotoe nell'opera Le metamorfosi del latino Ovidio

Altro 

 Eurinome, divinità della mitologia sumera probabilmente assimilata nella mitologia greca dai primi greci.

Note